|-
| 27301 Joeingalls||||6 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27302 Jeankobis||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27303 Leitner||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27304) 2000 AS196||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27305) 2000 AJ203||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27306) 2000 AV203||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27307) 2000 AC220||||8 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27308) 2000 AW229||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27309 Serenamccalla||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27310) 2000 AD237||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27311) 2000 AO237||||5 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27312) 2000 AD240||||6 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27313) 2000 AT243||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27314 Janemcdonald||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27315) 2000 BC||2000 BC||16 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27316) 2000 BS3||||27 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27317) 2000 BU3||||27 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27318) 2000 BS9||||26 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27319) 2000 BV10||||28 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 27320 Vellinga||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27321) 2000 CR2||||4 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27322) 2000 CW24||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27323 Julianewman||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27324) 2000 CN25||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27325) 2000 CB36||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27326 Jimobrien||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27327 Lindaplante||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27328 Pohlonski||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27329) 2000 CA52||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27330 Markporter||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27331) 2000 CE58||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27332 Happritchard||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27333) 2000 CX85||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27334) 2000 CN87||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27335) 2000 CL88||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27336 Mikequinn||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27337) 2000 CR90||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27338 Malaraghavan||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27339) 2000 CZ94||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27340) 2000 CH97||||12 лютого 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| 27341 Фабіомуцці (Fabiomuzzi)||||10 лютого 2000||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| 27342 Joescanio||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27343 Deannashea||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27344 Весевлада (Vesevlada)||||26 лютого 2000||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (27345) 2000 DC8||||28 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27346) 2000 DN8||||27 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27347 Dworkin||||25 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 27348 Mink||||26 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 27349 Enos||||26 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27350) 2000 DA47||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27351) 2000 DO73||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27352) 2000 DL74||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27353 Chrisspenner||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27354 Stiklaitis||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27355) 2000 DB79||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27356 Mattstrom||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27357) 2000 DG99||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27358) 2000 DX104||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27359) 2000 DT106||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27360) 2000 DH107||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27361) 2000 DJ112||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27362) 2000 EO||2000 EO||2 березня 2000||Університетська обсерваторія Маунт-Джон||Ніґель Бреді
|-
| 27363 Alvanclark||||1 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27364) 2000 EJ14||||3 березня 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Джузеппе Форті
|-
| 27365 Henryfitz||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27366) 2000 EF29||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27367) 2000 ER35||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27368 Raytesar||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27369) 2000 EJ40||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27370) 2000 EM40||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27371) 2000 ER40||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27372 Ujifusa||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27373 Davidvernon||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27374 Yim||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27375 Asirvatham||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27376) 2000 EB50||||7 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27377) 2000 EY54||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27378) 2000 EG55||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27379) 2000 EM58||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27380) 2000 EL61||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27381 Balasingam||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27382 Justinbarber||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27383 Braebenedict||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27384 Meaganbethel||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27385 Andblonsky||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27386 Chadcampbell||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27387 Chhabra||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27388) 2000 ET86||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27389) 2000 EY86||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27390 Kyledavis||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27391) 2000 EU90||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27392 Valerieding||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27393) 2000 EL91||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27394) 2000 EW91||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27395) 2000 EX94||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27396 Сюдзі (Shuji)||||13 березня 2000||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 27397 D'Souza||||14 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27398) 2000 EN104||||15 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27399) 2000 EC106||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27400) 2000 EE106||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

27300